Sant Atanasi d'Alexandria, arquebisbe i sant.
 Sant Atanasi d'Atos, anacoreta i monjo, sant.
 Atanasi d'Alexandria, prevere de l'església d'Alexandria.
 Sant Atanasi de Jerusalem, diaca i màrtir de Jerusalem.
 Atanasi Escolàstic d'Emesa, jurista grecoromà
 Atanasi Escolàstic, jurista grecoromà
 Athanasios Diakos, militar grec (s. XIX).